Dit is een lijst van planetoïden 12201-12300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 27 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (12201) Spink || 1981 ED12|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12202) Toddgregory || 1981 EM13|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12203) Gehling || 1981 EO19|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12204) Jonpineau || 1981 EK26|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12205) Basharp || 1981 EZ26|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12206) Prats || 1981 EG27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12207) Matthewbeasley || 1981 EU28|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12208) Jacobenglander || 1981 EF35|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12209) Jennalynn || 1981 EF37|| 11 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12210) Prykull || 1981 EA42|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12211) Arnoschmidt || 1981 KJ || 28 mei 1981 || H.-E. Schuster
|-
| (12212) - || 1981 QR2|| 23 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (12213) - || 1981 QN3|| 26 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (12214) Miroshnikov || 1981 RF2|| 7 september 1981 || L. G. Karachkina
|-
| (12215) Jessicalounsbury || 1981 US22|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (12216) - || 1981 WF9|| 16 november 1981 || Perth Observatory
|-
| (12217) - || 1982 JD2|| 15 mei 1982 || Palomar
|-
| (12218) Fleischer || 1982 RK || 15 september 1982 || E. Bowell
|-
| (12219) Grigorʹev || 1982 SC8|| 19 september 1982 || L. I. Chernykh
|-
| (12220) Semenchur || 1982 UD6|| 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (12221) Ogatakoan || 1982 VS2|| 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (12222) Perotto || 1982 WA || 19 november 1982 || Osservatorio San Vittore
|-
| (12223) Hoskin || 1983 TX || 8 oktober 1983 || Oak Ridge Observatory
|-
| (12224) Jimcornell || 1984 UN2|| 19 oktober 1984 || Oak Ridge Observatory
|-
| (12225) Yanfernández || 1985 PQ || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (12226) Caseylisse || 1985 TN || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (12227) Penney || 1985 TO3|| 11 oktober 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (12228) - || 1985 TZ3|| 11 oktober 1985 || S. L. Gaiser, J. P. Leech
|-
| (12229) Paulsson || 1985 UK3|| 17 oktober 1985 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (12230) - || 1986 QN || 25 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (12231) - || 1986 QQ1|| 27 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (12232) - || 1986 QZ2|| 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (12233) - || 1986 QF3|| 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (12234) Shkuratov || 1986 RP2|| 6 september 1986 || E. Bowell
|-
| (12235) Imranakperov || 1986 RB12|| 9 september 1986 || L. G. Karachkina
|-
| (12236) - || 1987 DD6|| 22 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (12237) Coughlin || 1987 HE || 23 april 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (12238) Actor || 1987 YU1|| 17 december 1987 || E. W. Elst, G. Pizarro
|-
| (12239) Carolinakou || 1988 CN4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (12240) Droste-Hülshoff || 1988 PG2|| 13 augustus 1988 || F. Börngen
|-
| (12241) Lefort || 1988 PQ2|| 13 augustus 1988 || F. Börngen
|-
| (12242) Koon || 1988 QY || 18 augustus 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (12243) - || 1988 RD1|| 9 september 1988 || P. Jensen
|-
| (12244) Werfel || 1988 RY2|| 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (12245) - || 1988 RM7|| 9 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (12246) Pliska || 1988 RJ8|| 11 september 1988 || V. G. Shkodrov
|-
| (12247) Michaelsekerak || 1988 RO11|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (12248) Russellcarpenter || 1988 RX12|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (12249) Hannorein || 1988 SH2|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (12250) - || 1988 TT || 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (12251) - || 1988 TO1|| 9 oktober 1988 || Y. Oshima
|-
| (12252) Gwangju || 1988 VT1|| 8 november 1988 || M. Koishikawa
|-
| (12253) - || 1988 VG4|| 3 november 1988 || P. Jensen
|-
| (12254) - || 1988 XJ1|| 7 december 1988 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (12255) - || 1988 XR1|| 7 december 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (12256) - || 1989 CJ8|| 8 februari 1989 || H. Debehogne
|-
| (12257) Lassine || 1989 GL4|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (12258) Oscarwilde || 1989 GN4|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (12259) Szukalski || 1989 SZ1|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (12260) - || 1989 SP11|| 30 september 1989 || H. Debehogne
|-
| (12261) Ledouanier || 1989 TY4|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (12262) Nishio || 1989 UL || 21 oktober 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12263) - || 1989 YA4|| 30 december 1989 || R. H. McNaught
|-
| (12264) - || 1990 CD || 1 februari 1990 || A. Sugie
|-
| (12265) - || 1990 FG || 23 maart 1990 || E. F. Helin
|-
| (12266) - || 1990 FL || 23 maart 1990 || E. F. Helin
|-
| (12267) Denneau || 1990 KN1|| 31 mei 1990 || Spacewatch
|-
| (12268) - || 1990 OY1|| 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (12269) - || 1990 QR || 19 augustus 1990 || E. F. Helin
|-
| (12270) Bozar || 1990 QR9|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (12271) - || 1990 RC2|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (12272) Geddylee || 1990 SZ3|| 22 september 1990 || B. Roman
|-
| (12273) - || 1990 TS4|| 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (12274) - || 1990 UJ1|| 19 oktober 1990 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (12275) Marcelgoffin || 1990 VS5|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (12276) IJzer || 1990 WW1|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (12277) Tajimasatonokai || 1990 WN2|| 17 november 1990 || T. Seki
|-
| (12278) Kisohinoki || 1990 WQ2|| 21 november 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12279) Laon || 1990 WP4|| 16 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (12280) Reims || 1990 WS4|| 16 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (12281) Chaumont || 1990 WA5|| 16 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (12282) Crombecq || 1991 BV1|| 21 januari 1991 || E. W. Elst
|-
| (12283) - || 1991 EC || 9 maart 1991 || A. Sugie
|-
| (12284) Pohl || 1991 FP || 17 maart 1991 || E. F. Helin
|-
| (12285) - || 1991 FN2|| 20 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (12286) Poiseuille || 1991 GY4|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (12287) Langres || 1991 GH5|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (12288) Verdun || 1991 GC6|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (12289) Carnot || 1991 GP7|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (12290) - || 1991 LZ || 14 juni 1991 || E. F. Helin
|-
| (12291) Gohnaumann || 1991 LJ2|| 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (12292) Dalton || 1991 LK2|| 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (12293) - || 1991 NV1|| 13 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (12294) Avogadro || 1991 PQ2|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (12295) Tasso || 1991 PE3|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (12296) - || 1991 PL13|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (12297) - || 1991 PT14|| 6 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (12298) Brecht || 1991 PL17|| 6 augustus 1991 || F. Börngen
|-
| (12299) - || 1991 PV17|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (12300) - || 1991 RX10|| 10 september 1991 || H. E. Holt|}

Planetoïdenlijsten